Римская скоропись (или латинская скоропись) — форма рукописного почерка, использовавшаяся в Древнем Риме и в некоторой степени в раннем Средневековье. Обычно делится на старый (или древний) курсив и новый курсив.

Древнеримский курсив 
Древнеримский курсив был повседневной формой почерка, используемой для написания писем, торговцами, школьниками, изучающими латинский алфавит, и даже императорами, отдававшими приказы. Более формальный стиль письма был основан на римских квадратных заглавных буквах, однако курсив использовался для более срочных сообщений и неформальной переписки. Большинство надписей в Помпеях, сохранившихся из-за того, что они были погребены в результате извержения вулкана в 79 году нашей эры, написаны курсивом.

Чаще всего он засвидетельствован с I века до н. э. по III век н. э. но, вероятно, существовал и раньше. В римском курсиве часто используются лигатуры (см., например, тироновы значки), а некоторые буквы трудно распознать при сравнении с оригинальной формой: «a» выглядит как унциальный «a», но с левым прямым штрихом, «b» и «d» почти неотличимы друг от друга, «е» и «s» пишутся в полную высоту, «p» и «t» очень похожи, а «v» пишется над базовой линией, напоминая плавающее бреве .

Новый римский курсив 

Новый римский курсив, также называемый минускульным курсивом или поздним римским курсивом, произошел от старого римского курсива. Он использовался примерно с 3-го по 7-й век, а его буквы — более узнаваемы для современного читателя: «a», «b», «d» и «e» приняли более привычную форму, а другие буквы пропорциональны друг другу, и не сильно различаются по размеру и расположению на строке.

Этот курсив постепенно эволюционировал в различные региональные курсивы к 7 веку, такие как вестготское письмо в Испании, беневентское письмо в южной Италии или меровингское письмо в северной Франции. Они также легли в основу унциального и полуунициального шрифтов, особенно для букв «а», «g», «r» и «s».

См. также 
 Табличка из Шамальера
 Демотическое письмо
 Иератическое письмо
 Табличка из Ларзака
 Таблички из Виндоланды

Примечания

Литература 
 Jan-Olaf Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445—700 (Lund, 1955).
 Vindolanda Tablets on line, Centre for the Study of Ancient Documents and the Academic Computing Development Team at Oxford University.

Ссылки 
 «Руководство по латинской палеографии» (обширный PDF-файл, содержащий 82 страницы, богато иллюстрированные, июнь 2014 г.).
 Латинская скоропись, представленная Коллекцией папирусов Мичиганского университета
 Виндоланда: обнаружены римские документы, Current Archeology, статья в World Wide Web, основанная на более полных отчетах в Current Archeology № 116, 128, 132 и 153.

Палеография
Латинский алфавит